Vingt-Trois-Janvier ou XXIII-Janvier ou 23-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

23 janvier, vingt-troisième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment : 

En France,

 Le  : Reprise de Mâcon aux Autrichiens par les troupes napoléoniennes du général de division Étienne Legrand, baron de Mercey, parties de Tournus en Saône-et-Loire, pendant la Campagne de France.
 Le  : Victoire de Garibaldi sur les Prussiens à l'issue de la troisième bataille de Dijon en Côte-d'Or.
 Le  : La rafle de Marseille, près du Vieux-Port, organisée par les Allemands et la police française, touche  et aboutit à la destruction d'un quartier.

En Tunisie,

 Le  : Des affrontements entre forces coloniales et militants pour l'indépendances font des victimes à Téboulba, dans le gouvernorat de Monastir.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 23 de Enero » ou « Veintitres de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 23 de Enero », à , dans l'État de Tlaxcala.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
23